Cuando se habla de caracteres japoneses se puede estar haciendo referencia a:

 Hiragana, silabario de la escritura japonesa, así como cada uno de sus caracteres.
 Katakana, silabario de la escritura japonesa, así como cada uno de sus caracteres.
 Kanji, caracteres chinos utilizados en la escritura de la lengua japonesa.